Hawker Siddeley HS.141 — британский проект реактивного пассажирского авиалайнера с вертикальным/укороченным взлётом и посадкой. Начало разработки — 1969 г. Программа прекращена.

Разработка самолёта 

В 1969 году британский комитет по выработке требований к транспортным самолётам (TARC) выдал требования на разработку авиалайнера вертикального взлёта и посадки с пассажировместимостью 100 человек и дальностью до 725 км. Целью разработки, среди прочего, было снижение шумовых нагрузок на  аэропорты (особенно внутригородские), путём использования схемы взлёта и посадки с большими углами; предполагалось, что проектирование нового типа самолёта обойдется дешевле, чем постройка третьего аэропорта в Лондоне.

Фирма Hawker Siddeley начала проектные работы по самолёту. Официальное название проекта — HS.141 — было представлено в марте 1970.

Конструкция 
HS.141 представлял собой цельнометаллический моноплан с Т-образным хвостовым оперением, и низкорасположенным стреловидным крылом. 
Самолёт оснащался силовой установкой, состоящей из двух маршевых двигателей (расположенных под крыльями) и 16 подъёмных турбовентиляторных двигателей Rolls-Royce RB.202, расположенных в спонсонах вдоль фюзеляжа (по 8 с каждой стороны). 
Управление самолётом на малых скоростях и режиме висения предполагалось осуществлять отклонением вектора тяги подъёмных двигателей (располагавшихся в поворотных подвесах) и дифференциальным регулированием их мощности.

Расположение кресел в пассажирском салоне предполагалось по схеме 3+3. Существовал также увеличенный вариант проекта вместимостью 150 пассажиров, он оснащался двадцатью подъёмными двигателями.

Предполагаемый профиль полёта  
Согласно выполненным расчётам, шумовая нагрузка от самолёта с обычным взлётом и посадкой (лимит шума 90 децибел) наблюдалась на площади 50 км² по курсу полосы. При использовании более крутого профиля взлёта (угол при взлёте 15 градусов, угол глиссады — 6), данный уровень шума наблюдался уже на значительно меньшей площади — 8 км². Для ещё большего снижения площади, подверженной шумовой нагрузке (до 1 км), предполагалось применить вертикальный взлёт и посадку.

HS.141 должен был взлетать вертикально на полной мощности подъёмных двигателей до набора высоты в 76 метров. После этого мощность уменьшалась, и вертикальный взлёт продолжался до высоты 300 метров. На этой высоте производился поворот вектора тяги подъёмных двигателей на разгон и включение маршевых двигателей. По достижении высоты 600 метров самолёт достигал скорости в 310 км/ч, и крыло уже создавало достаточную подъёмную силу; подъёмные двигатели выключались и закрывались обтекателями. Посадка выполнялась в обратной последовательности.

Ход работ и закрытие проекта 
Были выполнены продувки моделей в масштабе 1:10 в аэродинамических трубах. Однако, по ряду причин (в частности, задержка работ по подъёмным двигателям), проект был закрыт.

Лётно-технические характеристики (расчётные) 
 Пассажировместимость: 102—119 чел.
 Длина: 36,63 м
 Размах крыльев: 22,86 м
 Высота: 9 м
 Масса пустого 50 031 кг
 Максимальная взлётная масса: 60,872 кг
 Силовая установка: 2 маршевых ТРДД Rolls-Royce RB.220 тягой 12кН каждый, 16 подъёмных ТРДД Rolls-Royce RB.202 тягой 4670 кг каждый  
 Максимальная скорость 806 км/ч
 Крейсерская скорость: 695 км/ч
 Дальность: до 1931 км

Литература 
NASA TT F14, 619. Latest V/STOL aircraft projects of Hawker Siddeley Aviation – November 1972
 Paul, G. J. Christopher. "Farnborough Report", Air Pictorial, October 1970, p. 351. 
 Payne, Richard. Stuck on the Drawing Board: Unbuilt British Commercial Aircraft Since 1945. Stroud, UK: The History Press Ltd, 2004. ISBN 978-0752431727
 Swanborough, Gordon. Air Enthusiast, Volume One''. London: Pilot Press, 1971. ISBN 0-385-08171-5

Ссылки 
 

Самолёты Hawker Siddeley
Самолёты вертикального взлёта и посадки
Экспериментальные самолёты Великобритании